Mountainboarding, também conhecido como dirtboarding, offroad boarding, grass boarding, e All-Terrain Boarding (ATB), é um esporte de aventura derivado do snowboarding.

Desportos individuais